Le Clacson est une salle de concert, créée en 1981, consacrée aux musiques actuelles, située dans la MJC de Oullins.

Accès

Accès en bus
Depuis Bellecour :   : arrêt Pont d'Oullins.
Depuis Jean-Macé :  : arrêt Pont d'Oullins.
Depuis Perrache :  : arrêt Pont d'Oullins.

Accès en voiture
Depuis Lyon, Bourg-en-Bresse, Mâcon : autoroute française A7 direction Marseille, sortie La Mulatière.
Depuis Saint-Étienne, Vienne : autoroute française A7 direction Paris/Lyon, sortie La Mulatière.

Liens externes 
  Site officiel du Clacson

Notes et références 

Salle de concert en France